ECHA est un sigle qui signifie :
 European Chemicals Agency, le nom anglais de Agence européenne des produits chimiques ;
 , une ONG ;
 Eastern Canada Hockey Association, la ligue issue de la lEastern Canada Amateur Hockey Association, après le départ des dernières équipes amateurs ;
 ''''', une ligue universitaire étasunienne de hockey.